One Tree Hill ( или Холм одинокого дерева) — английская фраза, может означать:

Географические названия 
 Холм Одного Дерева или Холм Одинокого Дерева (, маори Maungakiekie) — вулканический пик высотой 182 м в Новой Зеландии, на котором похоронен общественный деятель Джон Логан Кэмпбелл, сын фельдмаршала Джона Кэмбелла. См. статью на английском One Tree Hill (New Zealand).
 One Tree Hill — пригород Окленда (Новая Зеландия), на территории которого находится Холм Одного Дерева.
 One Tree Hill — город в Австралии.

Другое 
 One Tree Hill — песня рок-группы U2.
 Холм одного дерева — молодёжный телесериал.
 One Tree Hill — кодовое название Mozilla Firefox версии 0.9.

См. также 
 Холм одного дерева (значения)